Die Macau Open 2019 fanden vom 10. bis 14. April 2019 in Macau statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2018/19 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Bronze. Parallel fand ein Squashturnier der Damen der PSA World Tour der Damen 2018/19 statt. Es gehörte ebenfalls zur Kategorie PSA World Tour Bronze.

Vorjahressieger waren Yip Tsz-Fung und Nouran Gohar. Yip schied im Halbfinale gegen den topgesetzten Diego Elías aus, der sich im Finale gegen Omar Mosaad, der im Vorjahr bereits das Endspiel erreicht hatte, mit 11:3, 11:4 und 11:9 durchsetzte. Bei den Damen traf die an Position eins gesetzte Annie Au im Finale auf Low Wee Wern, die sie mit 11:5, 13:11 und 11:8 besiegte.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 24 Spielern. Die jeweils acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielten Manuel Gassmann und Lau Tsz-Kwan bei den Herren sowie Liu Kwai Chi und Chan Sin-Yuk bei den Damen einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug jeweils 54.400 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Hauptrunde

Damen

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2018/19
PSA World Tour der Damen 2018/19
2019